Льєрс — колишній футбольний клуб у Бельгії.
  — футбольний клуб у Бельгії.

Топонім 
 Льєрс — місто в Каталонії, Іспанія